Ölmstad kan syfta på:

Ölmstad, tätort i Sverige
Ölmstads landskommun, tidigare landskommun i Sverige
Ölmstads kyrka, kyrkobyggnad i Sverige
Ölmstads församling, församling i Svenska kyrkan
Ölmstads kyrkby, med några byggnader runt kyrkan
Ölmstad IS, idrottssällskap i Sverige
Skärstads-Ölmstads pastorat, pastorat i Svenska kyrkan
Ölmstads socken, socken i Sverige